

Asteroidi
 3137 Horky, asteroide della fascia principale

Persone
 Martin Horký, astronomo ceco

Geografia

Horky, comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale
 Horky, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice
 Horky nad Jizerou, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale

Hôrky, comune del distretto di Žilina